Бумбокс:
 Бумбокс  — тип переносного аудиоцентра.
 Бумбокс (группа) — украинская фанки-грув группа.
 «BoomBox» — американская рок-группа.
 «Boombox» — альбом ремиксов австралийской актрисы и певицы Кайли Миноуг